Déontologie peut se référer à :
L'éthique déontologique, une des principales théories en éthique normative affirmant que la moralité d'une action consiste en sa conformité au devoir moral.
La déontologie professionnelle, les devoirs d'un métier, qui s'expriment dans un code de déontologie.